Heiligenblut heißen folgende geographische Objekte:

 Heiligenblut am Großglockner, Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Heiligenblut (Gemeinde Raxendorf), Ort bei Raxendorf, Niederösterreich
 Heiligenblut (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch: 
 Heiligblut
 Heilig-Blut-Kirche, Kirchen und Kapellen